Села:
 Педоси — Вінницька область, Погребищенський район
 Педоси — Вінницька область, Хмільницький район
 Педоси — Хмельницька область, Хмельницький район